Évreux-i Johanna (1307 körül–1371), Franciaország királynéja, IV. Károly francia király harmadik felesége, I. Lajos évreux-i gróf lánya és III. Fülöp navarrai király nővére.
Évreux-i Johanna (1370–1437), Bretagne régens hercegnéje, Anglia királynéja, IV. Henrik angol király második felesége, II. (Gonosz) Károly navarrai király lánya.
Évreux-i Johanna (1382–1413), Navarra trónörököse, Foix grófnéja, I. János foix-i gróf első felesége, III. (Jó) Károly navarrai király elsőszülött gyermeke, az előbbi unokahúga.